171-й меридиан восточной долготы — линия долготы, отстоящая от Гринвичского меридиана на 171 градус к востоку, проходящая от Северного полюса через Северный Ледовитый океан, Тихий океан, Новую Зеландию, Антарктический океан, Антарктиду к Южному полюсу и образующая ортодромию с 9-м меридианом западной долготы.

Начиная с Северного полюса и в южном направлении к Южному полюсу 171-й меридиан восточной долготы проходит через:

См. также 

Долгота